Ødemark kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Ødemark (Bromme Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Bromme Sogn, Sorø Kommune
 Ødemark (Kirke Flinterup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kirke Flinterup Sogn, Sorø Kommune
 Ødemark (Lidemark Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Lidemark Sogn, Køge Kommune

 Ødemark - kan også være en betegnelse for vildmark